Binamé est un nom de famille d'origine wallonne, ayant pour origine le même adjectif, qui peut être traduit en français "bien aimé", pouvant aussi signifier "gentil".

Il est notamment porté par :
 Charles Binamé (1949- ), réalisateur belgo-canadien ;
 René Binamé, groupe punk rock belge.

Homonymie de patronyme
Patronyme wallon